Obergreith heißen folgende geographische Objekte:

 Obergreith (Gemeinde Mitterdorf), Ortschaft der Gemeinde Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Obergreith (Gemeinde Oberhaag), Ortschaft der Gemeinde Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark